Geodia nigra kan syfta på:

 Geodia nigra (Lindgren, 1897) – en svampdjursart
 Geodia nigra (Lendenfeld, 1888) – en svampdjursart